tantiema – wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie
 tantiema – dodatkowe wynagrodzenie pracowników